Glansberghoningkruiper
 Goudoogberghoningkruiper
 Grijsblauwe berghoningkruiper
 Grijsbuikberghoningkruiper
 Grote berghoningkruiper
 Indigoberghoningkruiper
 Leigrijze berghoningkruiper
 Maskerberghoningkruiper
 Méridaberghoningkruiper
 Mexicaanse berghoningkruiper
 Roestbuikberghoningkruiper
 Rouwberghoningkruiper
 Schubborstberghoningkruiper
 Witbaardberghoningkruiper
 Witflankberghoningkruiper
 Zwarte berghoningkruiper
 Zwartkeelberghoningkruiper